Okręty US Navy o nazwie USS  "Scout":
 Pierwszy "Scout" (1903) został zbudowany w 1903 roku w mieście Astoria (Oregon) dla United States Customs Service.
 Drugi "Scout" (SP-1140) został nabyty przez Marynarkę 25 maja 1917.
 Trzeci "Scout" (AM-296) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1944 - 1954.

Bibliografia 

Scout